Ел Килате има више значења:

 Ел Килате (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Килате, Сан Хуан (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Килате (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Килате (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Килате (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику